Stenotomus är ett släkte av fiskar. Stenotomus ingår i familjen havsrudefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsrudefiskar
Stenotomus